Jméno Zdislava má více významů:

 Zdislava – ženské křestní jméno
 Zdislava z Lemberka (svatá Zdislava) – česká šlechtična a světice
 Zdislava (okres Liberec) – městys v okrese Liberec
 Zdislava (časopis) – periodikum litoměřické diecéze
 Zdislava (planetka) – planetka č. 5275, objevená r. 1986 Z. Vávrovou

Související články 
 Zdislav